Aeolacris är ett släkte av insekter. Aeolacris ingår i familjen Romaleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Aeolacris